A sikoly, Edvard Munch norvég festő legismertebb alkotásának a címe

Filmművészet
Sikoly (Křik), 1963-ban bemutatott csehszlovák filmdráma
Sikoly (franchise), amerikai horrorfilmes franchise, melyet Wes Craven alkotott meg
 Sikoly (film, 1996), 1996-ban bemutatott amerikai horrorfilm Wes Craven rendezésében, a filmsorozat első része
 Sikoly 2., 1997-ben bemutatott amerikai horrorfilm Wes Craven rendezésében, a filmsorozat második része
 Sikoly 3., 2000-ben bemutatott amerikai horrorfilm Wes Craven rendezésében, a filmsorozat harmadik része
 Sikoly 4., 2011-ben bemutatott amerikai horrorfilm Wes Craven rendezésében, a filmsorozat negyedik része
 Sikoly (film, 2022), 2022-ben bemutatott amerikai horrorfilm Matt Bettinelli-Olpin és Tyler Gilletta rendezésében, a filmsorozat ötödik része
 Sikoly VI., 2023-ban bemutatott amerikai horrorfilm Matt Bettinelli-Olpin és Tyler Gilletta rendezésében, a filmsorozat hatodik része
 Sikoly (televíziós sorozat), 2015 és 2019 között futó televíziós sorozat

Irodalom
 Sikoly, 2004-től megjelenő vajdasági magyar nyelvű irodalmi és művészeti folyóirat